Wettkönig steht für:
 den Wettanbieter mit dem höchsten Zuschauerzuspruch in der Fernsehsendung Wetten, dass..?
 Der Wettkönig, 14. Folge der 3. Staffel der US-Fernsehserie Die Simpsons